Doenecke ist der Name folgender Persönlichkeiten:

 Hellmut Doenecke (1900–nach 1959), deutscher Tierarzt und Hochschullehrer 
 Werner Doenecke (1902–nach 1939), deutscher Jurist und Lokalpolitiker (NSDAP)